Chapela ist ein Ortsteil des galicischen Kleinstadt Redondela im Nordwesten Spaniens

Chapela ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Chapela (* 1974), mexikanischer Komponist und Gitarrist
 Esteban Salazar Chapela (1900–1965), spanischer Schriftsteller
 Ignacio Chapela, Mikrobiologe an der University of California, Berkeley

Chapela ist die spanische Form der baskischen Bezeichnung "txapela" für "Baskenmütze, Barett"